Buta se poate referi la:

Oameni
 George Buta, biatlist român
 Buta (rapper), trapper kosovaro-albanez

Locuri
 Buta, Republica Democrată Congo, un oraș în partea de nord a Republicii Democrate Congo
 Teritoriul Buta, Republicii Democrate Congo
 Boota, un sat în Punjab, Pakistan
 Buta, Burundi, un oraș în Burundi
 Buta, un sat în comuna Negrași din județul Argeș
 Buta, un sat în comuna Crâmpoia din județul Olt
 Buta (Jiu), un afluent al Jiului de Vest din județul Hunedoara
 Buta, un curs de apă, afluent de stânga al Lotrului în județul Vâlcea
 Buta Mică, un afluent al râului Buta din județul Hunedoara

Altele
 Limba buta
 Buta (film), un film azerbaidjan din 2011
 Buta (ornament), un ornament în formă de migdală cu un vârf ascuțit curbat în sus
 Paisley (design) sau buta, un motiv iranian în formă de picătură sau flacără, folosit la designurile de covoare

Dezambiguizare
Pagini de dezambiguizare referitoare la denumiri geografice